Chihuahua je název míst v Mexiku:

 Chihuahua (stát) – jeden z 31 států Mexika,
 Chihuahua (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu.
 Chihuahua (poušť) – poušť na rozhraní Mexika a Spojených států amerických
 Chihuahua (píseň) – singl švýcarského zpěváka BoBa o čivavách.
 Čivava – pes pojmenovaný po státu.